João Mário puede referirse a:

João Mário (futbolista nacido en 1993), futbolista portugués nacido en 1993;
João Mário (futbolista nacido en 2000), futbolista brasileño nacido en 2000.